

Acronim 
 Major League Hockey – lega professionista di hockey su ghiaccio

Codici 
 MLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo (Francia)
 mlh – codice ISO 639-3 della lingua mape